Häne oder Haene ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Haene SMB (auch: Alois Häne; 1910–1999), römisch-katholischer Bischof von Gwelo (heute Gweru) in Simbabwe
 Jakob Häne (1913–1978), Schweizer Kunstmaler
 Johannes Häne (1862–1931), Schweizer Historiker und Geschichtslehrer
 Raphael Häne (1891–1951), Schweizer Priester, Lehrer und Autor

Siehe auch:
 Haene